Liebegg steht für:
 Burg Liebegg im Erlauftal
 Schloss Liebegg, Kanton Aargau
 Villa Liebegg, Kanton Zürich

Liebegg ist der Name von
 Rudolf von Liebegg (* um 1275; † 1332), Theologe, Dichter und Jurist

Siehe auch:
 Liebeck